Dakpa peut désigner :
 les Dakpa, un peuple de la République centrafricaine
 Ave-Dakpa, une ville du Ghana
 les Dakpa, un peuple du Bhoutan
 le dakpa, une langue tibétaine